Первая лига Украины по футболу 2019/2020 — 29-й сезон Чемпионата Украины по футболу среди представителей Первой лиги.

Нововведения 
В связи с расширением Чемпионата Украины, в Премьер-лигу напрямую выходят команды, занявшие 1, 2 и 3 места в первой лиге.

Состав участников 
 Ушли
По итогам сезона 2018/19 дивизион покинули такие клубы:

 «Кобра» — снялась во время сезона
 «Звезда» — снялась во время сезона
 «Сумы» — 14-ое место (Покинул Первую лигу впервые за семь сезонов)

По итогам сезона 2018/19 в Премьер-лигу вышли такие клубы:

 «Днепр-1» — 1-ое место  (Впервые в истории)
 «Колос» — 2-ое место  (Впервые в истории)

 Пришли
По итогам сезона 2018/19 из Второй лиги вышли такие клубы:

 «Кремень» — 1-ое место группы Б  (Вернулся в Первую лигу сезон спустя)
 «Минай» — 1-ое место группы А (Впервые в истории)
 «Черкащина» — 2-ое место группы А (Вернулся в Первую лигу сезон спустя)
 «Металлург» — 2-ое место группы Б (Впервые в истории)

По итогам сезона 2018/19 из премьер-лиги понизились в классе такие клубы:

 «Черноморец» — 11-ое место (Вернулся в Первую лигу впервые за девять сезонов)
 «Арсенал» — 12-ое место (Вернулся в Первую лигу сезон спустя, однако снялся до начала сезона)

Региональное распределение

Географическое

Турнирная таблица 

<noinclude>
Примечания
 Согласно решению КДК УАФ от 08.08.2019 года, команде «Авангард» (Краматорск) засчитывается техническое поражение (0:3) за участие в матче второго тура незаявленного игрока, а команде «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) — техническая победа (3:0).

Лидеры по турам

Результаты матчей

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Плей-офф за место в Первой лиге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги 

Первая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2019/2020
Украина
Украина 2